Siloé (del hebreo השילוח, "enviado") puede referirse a:

Apellido 
Dos arquitectos y escultores hispano-flamencos del siglo XV:
 Gil de Siloé
 Diego de Siloé

Topónimos 
 Piscina de Siloé, Jebús, en Jerusalén.
 Túnel de Siloé o túnel de Ezequías, en Jerusalén.
 Siloé, barrio de Cali, en Colombia.
 Siloé, nombre tradicional en español del actual barrio jerosolimitano de Silwan.
 Siloé, grupo indie español.